Heinz Knoke ist der Name folgender Personen:

* Heinz Knoke (Politiker) (1921–1993), deutscher Jagdflieger, Autor und Politiker (SRP), MdL Niedersachsen
 Heinz Knoke (Maler) (1922–1991), deutscher Maler